Le traité de Prairie du Chien fait référence à plusieurs traités rédigés et signés à Prairie du Chien dans le Wisconsin entre les États-Unis et les représentants des peuples Sioux, Sauk et Fox, Menominees, Iowas, Winnebagos en 1825, puis avec les représentants des Anishinaabe (Ojibwés, Outaouais et Potawatomis) en 1829.

 Premier traité de Prairie du Chien en 1825 ;
 Second traité de Prairie du Chien en 1829 ;
 Troisième traité de Prairie du Chien en 1829 ;
 Quatrième traité de Prairie du Chien en 1830.